Maurikijus ist ein männlicher litauischer Vorname (abgeleitet von Maurikios).

Personen 
 Maurikijus Grėbliūnas (* 1966), Politiker, Vizebürgermeister von Panevėžys

Männlicher Vorname
Litauischer Vorname